«Стрелок» (), также известный под названиями «Стрелки», «Боевики», «Ганмен», «Люди с оружием» и «С оружием в руках» — американский художественный фильм 1994 года, поставленный режиссёром Дераном Сарафьяном.

Сюжет 
400 миллионов долларов, украденных у наркобарона Лумиса, спрятаны на какой-то яхте в одном из южноамериканских заливов. Но сам вор мёртв, и вся надежда найти деньги — его брат Дени Сервиго, мелкий мошенник и вор. За ним теперь охотятся агент Коул Паркер и Армор О’Мэлли, подручный Лумиса. Паркеру удается вытащить Сервиго из тюрьмы, и, заключив вынужденный союз, они вместе начинают поиски яхты.

В ролях 
 Кристофер Ламберт — Дени Сервиго
 Марио Ван Пиблз — Коул Паркер
 Денис Лири — Армор О’Мэлли
 Патрик Стюарт — Лумис
 Бренда Бакки — Мария
 Салли Кёркленд — Беннетт
 Ричард Сарафьян — шеф Чавез
 Деран Сарафян — Бишоп
 Кадим Хардисон — Иззи

Саундтрек

Производство 
Большая часть фильма снималась в Пуэрто-Вальярте (Мексика).

Оценки 
Ведущий кинокритик журнала Variety Эмануэль Леви назвал фильм «пустым боевиком» с избитым второсортным сюжетом, в котором актёры обременены бессмысленными фразами и действиями своих персонажей. При этом критик дал высокую оценку технической стороне производства, особо отметив профессионализм оператора .

См. также 
 Пространство мёртвых дорог

Примечания

Ссылки 

Бадди-муви США
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фильмы Дерана Сарафяна
Фильмы США 1994 года
Гангстерские фильмы